

Personnalité désignée par ce nom 
 Abbar, un Suffète de Tyr

Patronymie 

 Ahmed al-Abbar, homme politique libyen ;
 Ibn al-Abbar (1199-1260), écrivain arabe de l'Espagne médiévale.

Voir aussi 
 Abaar